Die Liste der Außenminister 2009 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2009 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Literatur 
 Der Fischer Weltalmanach 2010. Fischer, Frankfurt am Main September 2009, ISBN 978-3-596-72010-1.
 Der Fischer Weltalmanach 2011. Fischer, Frankfurt am Main September 2010, ISBN 978-3-596-72911-1.

Weblinks 
 www.rulers.org

2009
Außenminister